China Resources Land Limited (CRL или CR Land) — инвестиционный холдинг, один из десяти крупнейших операторов недвижимости в Китае, входит в число пятидесяти крупнейших компаний страны. Компания основана в 1994 году как подразделение государственного конгломерата China Resources, с 1996 года котируется на Гонконгской фондовой бирже, штаб-квартира расположена в небоскрёбе China Resources Building в гонконгском округе Ваньчай (другие офисные центры China Resources Land базируются в Шэньчжэне и Пекине).

China Resources Land специализируется на инвестициях в недвижимость (офисы, отели, торговые центры, жилые комплексы, промышленные парки), управлении объектами недвижимости, строительных и отделочных работах, ревитализации городской застройки, продаже готовой недвижимости, лизинге квартир и производстве мебели. По состоянию на 2019 год выручка China Resources Land составляла 18,4 млрд долл., прибыль — 3,6 млрд долл., активы — 95,5 млрд долл., рыночная стоимость — 29,9 млрд долл., в компании работало 38,1 тыс. сотрудников.

История 
В 1994 году компания China Resources Enterprise инвестировала средства в недвижимость пекинского района Хайдянь. В 1996 году она была реорганизована в China Resources (Beijing) Land Co. и вышла на Гонконгскую фондовую биржу. В 2001 году компания была переименована в China Resources Land Company Limited (официально зарегистрирована на Каймановых островах, фактическая штаб-квартира базируется в Гонконге).

В 2012 году открылся университет China Resources, при котором работает профильный институт China Resources Land.

Акционеры 
Крупнейшими акционерами China Resources Land являются конгломерат China Resources через SASAC (61,2 %), а также APG Asset Management (2,8 %), The Vanguard Group (1,6 %), Matthews International Capital Management LLC (1,3 %) и BlackRock Fund Advisors (1 %).

Структура 
Основная деятельность China Resources Land сконцентрирована в материковом Китае.

 Южный Китай (Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Чжухай, Дунгуань, Хойчжоу, Шаньтоу и Чжаньцзян).
 Центральный Китай (Чанша, Ганьчжоу, Ухань, Хэфэй и Наньчан).
 Западный Китай (Гуйян, Чунцин, Чэнду, Куньмин, Сиань и Ланьчжоу).
 Восточный Китай (Шанхай, Нанкин, Сучжоу, Сюйчжоу, Ханчжоу, Нинбо и Вэньчжоу).
 Северный Китай (Пекин, Тяньцзинь, Таншань, Шицзячжуан, Цзинань, Циндао, Яньтай, Тайюань и Чжэнчжоу).
 Северо-Восточный Китай (Шэньян, Далянь, Аньшань, Чанчунь, Харбин и Хух-Хото).

Дочерние компании 
 U-Elegant Company (отделка интерьеров и фасадов, ландшафтный дизайн)
 Logic Office Furniture Co. (производство и продажа мебели)
 China Resources Construction Holdings (строительные работы)
 China Resources Land Beijing
 Shining Jade Enterprises
 Ocean Cosmos Investments
 Boom Go Group

Финансовые показатели 

Примечание. До 2014 года годовые отчёты составлялись в гонконгских долларах, с 2014 года — в китайских юанях.

Крупнейшие проекты 

Среди крупнейших объектов China Resources Land выделяются высотные офисные центры, отели, жилые комплексы и торговые центры.

 China Resources Building (Шэньчжэнь)
 China Resources Land Plaza (Шэньчжэнь)
 China Resources Shenzhen Bay (Шэньчжэнь)
 Grand Hyatt Shenzhen (Шэньчжэнь)
 Dayong Commercial Center (Шэньчжэнь)
 MixC City (Шэньчжэнь)
 MIXc World (Шэньчжэнь)
 Shenzhen Bay Sports Center (Шэньчжэнь)
 Pingshan Culture Center (Шэньчжэнь)
 Runhui Science & Technology Park (Гуанчжоу)
 MIXc City (Ханчжоу)
 Olympic Sports Center (Ханчжоу)
 MIXc City (Шанхай)
 Jing’an Sports Center (Шанхай)
 MIXc City (Шэньян)
 Run Xin Hui (Шэньян)
 MIXc City (Ухань)
 Phoenix City (Ухань)
 MIXc City (Чунцин)
 Qinghe Oak Bay (Пекин)
 Grand Hyatt Dalian (Далянь)
 The Arch (Хэфэй)
 China Resources Center (Чанчунь)
 Silk Road International Convention and Exhibition Center (Сиань)
 China Resources Tower (Наньнин)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Операторы недвижимости Китая
Операторы недвижимости Гонконга